Amanda McBroom – cantautrice, attrice e doppiatrice statunitense
 Kelly McBroom – ex sciatrice alpina canadese
 Marcia McBroom – attrice e cantante statunitense
 Michael McBroom – nuotatore statunitense